Craighead County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Craighead County Courthouse (Jonesboro, Arkansas), NRHP-Nr. 98000831
 Craighead County Courthouse (Lake City, Arkansas), NRHP-Nr. 78003480